Andover kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
In Engeland:
Andover (Hampshire) in Engeland
In Canada:
Andover (New Brunswick)
Perth-Andover (New Brunswick)
In Australië:
Andover (Tasmanië)
in de VS:
Andover (Connecticut)
Andover (Florida)
Andover (Illinois)
Andover (Iowa)
Andover (Kansas)
Andover (Maine)
Andover (Massachusetts)
Andover (Minnesota)
Andover (New Hampshire)
Andover (New Jersey)
Andover (New York)
Andover (Ohio)
Andover (South Dakota)
Andover (Vermont)
Andere betekenissen:
andover.net, een voormalig Internetbedrijf, thans overgenomen door Sourceforge
Avro Andover, een Brits militair transportvliegtuig uit de jaren twintig van de twintigste eeuw
Hawker Siddeley Andover, een Brits militair transportvliegtuig (eerste proefvlucht 1965)
RAF Andover, een voormalige Britse luchtmachtbasis, tegenwoordig in gebruik bij het Army Air Corps
Andover (2017), Amerikaanse film uit 2017